«Picasso» puede referirse a:

 María Picasso López (1855-1939), madre de Pablo Picasso.
 Pablo Picasso (1881-1973), pintor y escultor español, uno de los principales artistas del siglo XX.
 Lola Ruiz Picasso (1864-1958), hermana de Pablo Picasso.
 Paloma Picasso (1949-), diseñadora franco-española, hija de Pablo Picasso y Françoise Gillot.
 Los diversos Museo Picasso que hay por todo el mundo.

 Juan Picasso González (1857-1935), militar español, héroe de guerra en África y autor del Expediente Picasso, tío segundo de Pablo Picasso.
 Expediente Picasso, investigación sobre los hechos que rodearon el Desastre de Annual realizada por Juan Picasso.
 Juan Picasso (s.XIX), marino argentino, partícipe de la Expedición Py y uno de los fundadores del Centro Naval.

 La Torre Picasso, rascacielos de Madrid, España. 
 Citroën Picasso, modelos de monovolúmenes del fabricante de automóviles francés Citroën.
 Picasso, uno de los seis nodos que forman parte de la Red Española de Supercomputación, situado en la Universidad de Málaga.

 Picasso Estudios, Son los estudios o platós donde se graban series o programas de televisión para la productora Globomedia. El canal de televisión más conocido para el que trabajan es Telecinco, el segundo es Antena 3, y el tercero es La Sexta.